Sachniwka ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sachniwka (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
 Sachniwka (Mena), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena